Johann Birkenstock ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Birkenstock (1687–1733), deutscher Violinist und Komponist
 Johann Melchior Birkenstock (1738–1809), genauer Johann Melchior Edler von Birkenstock, österreichischer Politiker und Schulreformer